Путеан () — литературный псевдоним (латинизированное имя) следующих авторов:

 Путеан, Эриций (1574—1646) — голландский гуманист, исследователь древностей и истории, профессор.
 Путеан, Петр (1582—1651) — французский историк, правовед и королевский библиотекарь.